Luci Volusi Saturní (cònsol sufecte 12 aC), cònsol sufecte el 12 aC
 Luci Volusi Saturní (cònsol sufecte any 3), cònsol sufecte l'any 3
 Quint Volusi Saturní (cònsol any 56), cònsol l'any 56
 Aule Volusi Saturní, cònsol el 87
 Quint Volusi Saturní (cònsol any 92), cònsol el 92